Basilica di San Domenico (Barletta) – basilica di Barletta
Basilica di San Domenico (Bologna) – Bologna
Basilica di San Domenico (Cremona) – Cremona
 Basilica di San Domenico (Fiesole) – basilica di Fiesole
Basilica di San Domenico (Perugia) – Perugia
Basilica di San Domenico (Siena) – Siena
 Basilica di San Domenico Maggiore – basilica di Napoli

Pagine correlate 
Chiesa di San Domenico
San Domenico